Jamet Mettayer (fl. 1573-1605), imprimeur du roi français ;
 , son fils, imprimeur parisien ;
 Michel Mettayer (1668-1747), philologue et bibliographe anglais.